Лос Тордиљос има више значења:

 Лос Тордиљос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тордиљос (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику